Ла Катедрал има више значења:

 Ла Катедрал (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Катедрал (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Катедрал (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Катедрал (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику